

Sigle 
 Partido Auténtico Limonense – partito politico della Costa Rica
 Phase alternating line – sistema di codifica utilizzato nelle TV in Unione europea
 Philippine Airlines – compagnia aerea di bandiera delle Filippine
 Physics Abstraction Layer – Layer (strato) di astrazione della fisica per un motore grafico, scritto in C++
 Politica Attiva del Lavoro
 Programmable Array Logic – dispositivo elettronico programmabile
 Pubblica amministrazione locale
 Piano di Azione Locale – piano di programmazione negoziata attraverso un patto territoriale di sviluppo locale realizzato dal Gruppo di azione locale (GAL), che è un gruppo composto da soggetti pubblici e privati, che gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dai fondi strutturali.
 Permissive Action Link – dispositivo di sicurezza per armi nucleari

Codici 
 PAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palanquero (Colombia)
 PAL – codice identificativo del VOR/DME di Palermo, radioassistenza per la navigazione aerea
 PAL – codice FIFA obsoleto dello Stato di Palestina
 pal – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua pahlavi
 PAL – codice ISO 3166-2:UG di Pallisa (Uganda)

Geografia 
Pal – località di Andorra

Persone
George Pal – regista, produttore cinematografico e tecnico degli effetti speciali statunitense di origine ungherese
Niranjan Pal – regista e sceneggiatore indiano
Pratapaditya Pal – storico dell'arte indiano
Subrata Pal – calciatore indiano

Rocce 
PAL – abbreviazione in uso in petrografia per indicare le pallasiti, tipi di meteoriti

Musica
P·A·L – gruppo musicale tedesco tra power noise e musica ambientale

Altro 
Pal – cane interprete di Lassie
Pál – cratere meteoritico di Marte
Lingua pal – codice ISO 639-3